Le Comté de Wellington peut faire référence à :
 Comté de Wellington (Victoria) en Australie
 Comté de Wellington (Ontario) au Canada